Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du 9 au .

Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Marion Bartoli, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sania Mirza et Elena Vesnina.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2011)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Indian Wells
Sport en Californie en 2011
Sport aux États-Unis en mars 2011
Tennis aux États-Unis en 2011